

Geografia 
Localidades do Brasil
 Mulungu (Paraíba)
 Mulungu (Ceará)
 Mulungu do Morro — município na Bahia
 Mulungu de Minas — distrito do município de Porteirinha, no estado de Minas Gerais

Outros usos
 Serra do Mulungu — serra no estado do Rio Grande do Norte.

Plantas 
 Suinã — planta também conhecida como mulungu
 Erythrina mulungu — planta

Desambiguações de topônimos